Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie Naruto, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung. Zwischen 2002 und 2007 wurden insgesamt 220 Episoden produziert, die in Japan wöchentlich ausgestrahlt wurden. In Deutschland wurde die Serie von RTL II in vier Staffeln unterteilt und ausgestrahlt.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 

Narutoepisoden